Luxury Liner steht für:

 Luxury Liner, Originaltitel von Liebe an Bord, US-amerikanisches Filmmusical von Richard Whorf (1948)
 Dodge Luxury Liner, PKW der Firma Dodge in Detroit, Vereinigte Staaten